Lycoming Engines – azienda del settore aeronautico statunitense specializzata nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di motori aeronautici.
Contea di Lycoming – (in inglese Lycoming County) è una contea  dello stato della Pennsylvania, negli Stati Uniti